Eglantine (von  ‚Hagebutte‘) steht für:
 Eglantine, zentrale Figur in der Oper Euryanthe von Carl Maria von Weber
 Eglantine (Roman), Roman von Jean Giraudoux
 Eglantine (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Operation Eglantine, französische Militärunternehmung im Indochinakrieg, siehe Schlacht am Mang-Yang-Pass

Schiffe:
 Eglantine, ein Küstenschutzboot der 15. Vorpostenflottille der deutschen Kriegsmarine
 Eglantine, ein RoRo-Schiff des belgischen Logistikunternehmens Cobelfret
 HMS Eglantine, Korvette der Royal Navy, siehe Thorglimt (Schiff)

d’Églantine ist der Name von:
 Fabre d’Églantine (1750–1794), französischer Dichter, Schauspieler, Dramaturg und Revolutionär